

Geografie 
 Gutiérrez (gemeente in Bolivia)
 Gutiérrez (Cordillera), de hoofdplaats van de gemeente Gutiérrez in Bolivia
 Gutiérrez (gemeente in Colombia)

Personen 
 Felipe Gutiérrez, Chileens voetballer
 Teófilo Gutiérrez, Colombiaans voetballer
 Esteban Gutiérrez, F1-coureur.